Ulrich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andreas Ulrich
 Carl Jost Ulrich
 Edward Oscar Ulrich
 Hans Ulrich